Le sigle CCPB peut désigner :

 Intercommunalités actuelles
 la communauté de communes du Pays Bellegardien, dans le département de l'Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 la communauté de communes du Doubs Baumois, jusqu'en  communauté de communes du Pays Baumois, dans le département du Doubs et la région Bourgogne-Franche-Comté ;
 la communauté de communes du Pays de Barr, dans le département du Bas-Rhin et la région Grand Est ;
 la communauté de communes du Pays de Bitche, dans le département de la Moselle et la région Grand Est ;
 la communauté de communes du Pays de Blain, nouvelle désignation de la communauté de communes de la région de Blain, dans le département de la Loire-Atlantique et la région Pays de la Loire ;
 la communauté de communes du Pays de Bray, dans le département de l'Oise et la région Hauts-de-France ;

 Anciennes intercommunalités
 la communauté de communes du Pays de Bâgé, dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes ;
 la communauté de communes du Pays de Bécherel, dans le département d'Ille-et-Vilaine et la région Bretagne ;
 la Communauté de communes du Pays boulageois, dans le département de la Moselle et la région Lorraine ;
 la communauté de communes du Pays de Briouze, dans le département de l'Orne et la région Basse-Normandie ;
 la communauté de communes du Plateau Beauceron, dans le département du Loiret et la région Centre-Val de Loire ;
 la communauté de communes du Plateau de Brezolles, dans le département d'Eure-et-Loir et la région Centre-Val de Loire ;
 la communauté de communes du Plateau Briard, dans le département du Val-de-Marne et la région Île-de-France.